Tveta kan syfta på:

Nordöstra Småland
Tveta socken, Småland
Tveta församling, Linköpings stift –2006
Tveta kyrka, Småland
Mörlunda-Tveta församling 2006–
Tveta landskommun, Småland
 Tveta distrikt, Småland – ett distrikt i Hultsfreds kommun och Kalmar län

Nordvästra Småland
Tveta kontrakt i Växjö stift
Tveta härad

Södermanland
Tveta socken, Södermanland
Tveta landskommun, Södermanland
Tveta församling, Strängnäs stift
Tveta kyrka, Södermanland
Tveta distrikt, Södermanland – ett distrikt i Södertälje kommun och Stockholms län

Värmland
Tveta socken, Värmland
Tveta församling, Karlstads stift
Tveta kyrka, Värmland
Tveta landskommun, Värmland
Tveta distrikt, Värmland –  ett distrikt i Säffle kommun och Värmlands län

Västergötland
Tveta (Västergötland) – en hållplats på Skara-Lundsbrunns Järnvägar